Кесшу́р — название нескольких населённых пунктов:
 Кесшур — деревня в Шарканском районе Удмуртии.
 Кесшур — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Кесшур — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Кесшур — деревня в Ярском районе Удмуртии.